Organització Mundial de Boxa, organització reguladora de la boxa professional amb seu a San Juan (Puerto Rico)
 Oficina d'Administració i Pressupost (del seu nom en anglès Office of Management and Budget), organisme del Gabinet dels Estats Units
 Orde del Mèrit Militar (Baviera), condecoració del Regne de Baviera
 OpenMicroBlogging, estàndard obert per a la interacció en el microblogging, antecessor d'OStatus